Bonarda – vitigno
 Bonarda dell'Oltrepò Pavese – vino DOC italiano
 Colli Piacentini Bonarda – vino DOC italiano
 Pinerolese Bonarda – vino DOC italiano
 Piemonte Bonarda – vino DOC italiano
 Piemonte novello Bonarda – vino DOC italiano
 Colli Piacentini Bonarda spumante – vino DOC italiano
 Colli Piacentini Bonarda frizzante – vino DOC italiano
 Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda – vino DOC italiano